Устьян — армянская фамилия.

 Известные носители
 Устьян, Акоп Арутюнович (1881 - ?) – Герой Социалистического Труда.
 Устьян, Зварт Киракосовна (1914 - ?) – Герой Социалистического Труда.